Hemessen ist der Familienname folgender Personen:

 Catarina van Hemessen (um 1527–nach 1583), flämische Porträtmalerin
 Gerhard von Hemessen (1722–1783), ev.-reform. Pfarrer, Professor und Lieddichter
 Jan van Hemessen (1500–1566), niederländischer Maler